Kundun (« la Présence ») est un nom donné au  dalaï-lama, Tenzin Gyatso
 Kundun est un film américain réalisé par Martin Scorsese. C'est également le nom de la bande originale du film.
 Kundun est le nom d'un ouvrage de Mary Craig